«Цюрупинськ» — ракетний катер Військово-Морських Сил Збройних Сил України

 Цюрупинськ — назва до 2016 року міста Олешки, Херсонська область, Херсонський район
 Цюрупинськ — назва до 2016 року селища Пойма, Херсонська область, Херсонський район
 Цюрупинськ — назав до 2017 року залізничної станції Олешки Херсонської дирекції Одеської залізниці